Americus (Georgia)
Americus (Indiana)
Americus (Kansas)
Americus (Lyon megye, Kansas)
Americus (Missouri)